Mohamed Koné ist der Name folgender Personen:

* Mohamed Koné (Basketballspieler) (* 1981), ivorischer Basketballspieler
 Mohamed Koné (Fußballspieler, 1984) (* 1984), ivorisch-thailändischer Fußballspieler
 Mohamed Koné (Fußballspieler, 2003) (* 2003), ivorischer Fußballspieler
 Mohamed Koné (Leichtathlet), malischer Leichtathlet